|-
| 501 Urhixidur || 1903 LB || 18 ianuarie 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 502 Sigune || 1903 LC || 19 ianuarie 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 503 Evelyn || 1903 LF || 19 ianuarie 1903 || Heidelberg || 
|-
| 504 Cora || 1902 LK || 30 iunie 1902 ||  || 
|-
| 505 Cava || 1902 LL || 21 august 1902 || Arequipa || 
|-
|  || 1903 LN || 17 februarie 1903 || Heidelberg || 
|-
| 507 Laodica || 1903 LO || 19 februarie 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| 508 Princetonia || 1903 LQ || 20 aprilie 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| 509 Iolanda || 1903 LR || 28 aprilie 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 510 Mabella || 1903 LT || 20 mai 1903 || Heidelberg || 
|-
| 511 Davida || 1903 LU || 30 mai 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
|  || 1903 LV || 23 iunie 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1903 LY || 24 august 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1903 MB || 24 august 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1903 ME || 20 septembrie 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1903 MG || 20 septembrie 1903 || Heidelberg || 
|-
|  || 1903 MH || 22 septembrie 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
|  || 1903 MO || 20 octombrie 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| 519 Sylvania || 1903 MP || 20 octombrie 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| 520 Franziska || 1903 MV || 27 octombrie 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf, 
|-
| 521 Brixia || 1904 NB || 10 ianuarie 1904 || Heidelberg || 
|-
| 522 Helga || 1904 NC || 10 ianuarie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 523 Ada || 1904 ND || 27 ianuarie 1904 || Heidelberg || 
|-
| 524 Fidelio || 1904 NN || 14 martie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 525 Adelaide ||  || 21 octombrie 1908 ||  || 
|-
| 526 Jena || 1904 NQ || 14 martie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 527 Euryanthe || 1904 NR || 20 martie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 528 Rezia || 1904 NS || 20 martie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 529 Preziosa || 1904 NT || 20 martie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 530 Turandot || 1904 NV || 11 aprilie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 531 Zerlina || 1904 NW || 12 aprilie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 532 Herculina || 1904 NY || 20 aprilie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 533 Sara || 1904 NZ || 19 aprilie 1904 || Heidelberg || 
|-
| 534 Nassovia || 1904 OA || 19 aprilie 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| 535 Montague || 1904 OC || 7 mai 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| 536 Merapi || 1904 OF || 11 mai 1904 ||  || 
|-
| 537 Pauly || 1904 OG || 7 iulie 1904 || Nice || A. Charlois
|-
| 538 Friederike || 1904 OK || 18 iulie 1904 || Heidelberg || 
|-
|  || 1904 OL || 2 august 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 540 Rosamunde || 1904 ON || 3 august 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 541 Deborah || 1904 OO || 4 august 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 542 Susanna || 1904 OQ || 15 august 1904 || Heidelberg || , A. Kopff
|-
| 543 Charlotte || 1904 OT || 11 septembrie 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
|  || 1904 OU || 11 septembrie 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 545 Messalina || 1904 OY || 3 octombrie 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 546 Herodias || 1904 PA || 10 octombrie 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 547 Praxedis || 1904 PB || 14 octombrie 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
|  || 1904 PC || 14 octombrie 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 549 Jessonda || 1904 PK || 15 noiembrie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 550 Senta || 1904 PL || 16 noiembrie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 551 Ortrud || 1904 PM || 16 noiembrie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 552 Sigelinde || 1904 PO || 14 decembrie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 553 Kundry || 1904 PP || 27 decembrie 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1905 PS || 8 ianuarie 1905 || Heidelberg || 
|-
| 555 Norma || 1905 PT || 14 ianuarie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 556 Phyllis || 1905 PW || 8 ianuarie 1905 || Heidelberg || 
|-
| 557 Violetta || 1905 PY || 26 ianuarie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 558 Carmen || 1905 QB || 9 februarie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 559 Nanon || 1905 QD || 8 martie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 560 Delila || 1905 QF || 13 martie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 561 Ingwelde || 1905 QG || 26 martie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 562 Salome || 1905 QH || 3 aprilie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 563 Suleika || 1905 QK || 6 aprilie 1905 || Heidelberg || 
|-
| 564 Dudu || 1905 QM || 9 mai 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 565 Marbachia || 1905 QN || 9 mai 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1905 QO || 28 mai 1905 || Heidelberg || 
|-
| 567 Eleutheria || 1905 QP || 28 mai 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 568 Cheruskia || 1905 QS || 26 iulie 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 569 Misa || 1905 QT || 27 iulie 1905 || Vienna || J. Palisa
|-
| 570 Kythera || 1905 QX || 30 iulie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 571 Dulcinea || 1905 QZ || 4 septembrie 1905 || Heidelberg || 
|-
| 572 Rebekka || 1905 RB || 19 septembrie 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| 573 Recha || 1905 RC || 19 septembrie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 574 Reginhild || 1905 RD || 19 septembrie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 575 Renate || 1905 RE || 19 septembrie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 576 Emanuela || 1905 RF || 22 septembrie 1905 || Heidelberg || 
|-
| 577 Rhea || 1905 RH || 20 octombrie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 578 Happelia || 1905 RZ || 1 noiembrie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 579 Sidonia || 1905 SD || 3 noiembrie 1905 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 580 Selene || 1905 SE || 17 decembrie 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1905 SH || 24 decembrie 1905 ||  || 
|-
| 582 Olympia || 1906 SO || 23 ianuarie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 583 Klotilde || 1905 SP || 31 decembrie 1905 || Vienna || J. Palisa
|-
| 584 Semiramis || 1906 SY || 15 ianuarie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 585 Bilkis || 1906 TA || 16 februarie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 586 Thekla || 1906 TC || 21 februarie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 587 Hypsipyle || 1906 TF || 22 februarie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 588 Achilles || 1906 TG || 22 februarie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 589 Croatia || 1906 TM || 3 martie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 590 Tomyris || 1906 TO || 4 martie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 591 Irmgard || 1906 TP || 14 martie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 592 Bathseba || 1906 TS || 18 martie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 593 Titania || 1906 TT || 20 martie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 594 Mireille || 1906 TW || 27 martie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1906 TZ || 27 martie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 596 Scheila || 1906 UA || 21 februarie 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 597 Bandusia || 1906 UB || 16 aprilie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 598 Octavia || 1906 UC || 13 aprilie 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 599 Luisa || 1906 UJ || 25 aprilie 1906 ||  || 
|-
| 600 Musa || 1906 UM || 14 iunie 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-